ORP „Czajka” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez trałowce polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od czajki, wędrownego ptaka powszechnie występującego w Polsce:
 ORP „Czajka” – trałowiec typu FM z okresu międzywojennego, ex-niemiecki FM-28 
 ORP „Czajka” – trałowiec typu Jaskółka z okresu międzywojennego
 ORP „Czajka” (624) – trałowiec bazowy projektu 206F z lat 60. XX wieku, przebudowany w latach 1998–2000 na niszczyciel min projektu 206FM

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów